Goldschmidt är ett ursprungligen tyskt och judiskt efternamn, som finns i flera länder.

 Adalbert von Goldschmidt (1848–1906), österrikisk tonsättare
 Adolph Goldschmidt (1863–1944), tysk konsthistoriker
 Berthold Goldschmidt (1903–1996), tysk-brittisk tonsättare
 Björn Goldschmidt (född 1979), tysk kanotist
 Elsa Björkman-Goldschmidt (1888–1982), svenskförfattare, journalist, konstnär och hjälparbetare
 
 Harald Goldschmidt (1857–1923), dansk agronom och veterinär
 Heinrich Goldschmidt (1857–1937), tysk-norsk kemist
 Henriette Goldschmidt (1825–1920), tysk pedagog och feminist
 Hermann Goldschmidt (1802–1866), tysk astronom och målare
 Hugo Goldschmidt (1859–1920), tysk musikskriftställare och sångpedagog
 Levin Goldschmidt (1829–1897), tysk jurist
 Magnus Alexander Goldschmidt (1824–1889), svensk översättare, lärare och redaktör
 Meïr Aron Goldschmidt (1819–1887), dansk författare
 Neil Goldschmidt (född 1940), amerikansk politiker, demokrat, transportminister, guvernör i Oregon
 Otto Goldschmidt (1829–1907), tysk pianist, tonsättare och dirigent
 Ragnhild Goldschmidt (1828–1890), dansk författare och feminist
 Richard Goldschmidt (1878–1958), tysk zoolog och genetiker
 Sigmund Goldschmidt (1815–1877), tjeckisk pianist och kompositör
 

Tyska efternamn
Judiska efternamn
Efternamn som syftar på yrken